Torneo Clausura 2014 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2014 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2014 en Chile.
 Torneo Clausura 2014 en Colombia.
 Torneo Clausura 2014 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2014 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2014 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2014 en Honduras.
 Torneo Clausura 2014 en México.
 Torneo Clausura 2014 en Nicaragua
 Torneo Clausura 2014 en Panamá.
 Torneo Clausura 2014 en Perú.
 Torneo Clausura 2014 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2014 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2014 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Apertura 2013, .
 Torneo Clausura 2013, .